Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Poletnih olimpijskih igrah 1996, ki so potekale v Atlanti, Georgia, ZDA.

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Atlanta 1996, Medal Table, Laussana, 1996

Poletne olimpijske igre 1996